Списък с епизоди на КейСи Под Прикритие

Сезон първи

1-Премиерен епизод

2-Моята сестра от друга майка

3-Дай ми Кей, дай ми Си

4-Извън обхват

5-Фотографирано

6- Как КейСи си върна увереността

7-Малката принцеса на татко

8-Мисия: да върнем домашното на Мариса

9-Манията по шпионажа ще те размаже

10-Двойна игра част 1

11-Двойна игра част 2

12-Двойна игра част 3

13- Наблюдение и индийска храна

14-Битката преди Коледа

15-Кучета пазачи

16-Първи приятели

17-Операция другата страна част 1

18-Операция другата страна част 2

19-КейСи и изчезналата дама

20-Мис Дебютант

21-КейСи като мъж

22-Нощта на вълците

23-Избягалият робот

24-Трезор за сдобряване

25-Врагът на Щатите

26-КейСи и Брет:Финалът част 1

27-КейСи и Брет:Финалът част 2

Сезон 2

1-Купър в действие част 1

2-Купър в действие част 2

3-